Kirchen ist der Name folgender Orte:

 Kirchen (Sieg), Stadt im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

 Kirchen (Efringen-Kirchen), Ortsteil der Gemeinde Efringen-Kirchen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Kirchen (Ehingen), Ortsteil der Stadt Ehingen, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Kirchen-Hausen, Stadtteil von Geisingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg

Kirchen ist der Familienname folgender Personen:
 Erny Kirchen, luxemburgischer Radrennfahrer, Vater von Kim Kirchen
 Jean Kirchen (1919–2010), luxemburgischer Radrennfahrer
 Kim Kirchen (* 1978), luxemburgischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Kirche